Luchthaven Neurenberg (Duits: Flughafen Nürnberg Albrecht Dürer) is de internationale luchthaven van de stad Neurenberg. Het is de op een na grootste luchthaven van Beieren, de 10e luchthaven van Duitsland en de 67e luchthaven van Europa. In 2017 werden er 4.186.962 passagiers vervoerd en werd er 8.124 ton vracht vervoerd.

Grondvervoer 
De luchthaven ligt 7 kilometer ten noorden van de stad. De metrolijn U2 verbindt de luchthaven met de stad. Elke 8 tot 10 minuten rijdt de lijn naar de stad en terug. De rit naar het centraal station duurt ongeveer 12 minuten.

Cijfers

Externe link 
Website luchthaven

Neurenberg
Verkeer en vervoer in Neurenberg
Infrastructuur in Beieren
Luchtvaart in Beieren